Чемпионат Португалии по футболу 1953—1954 является 20-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 9-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 683 гола (в среднем 3,42 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1953/1954
Португалия
Португалия
1953 год в Португалии
1954 год в Португалии